Cette page contient les pages d'homonymie de Smirnov, Smirnova et Smirnovs.

Smirnov  (masculin ;  ;  avant la réforme de 1917-1918) ou Smirnova (féminin ; ) est un nom de famille de langue russe.

Patronyme

Smirnov 

 Aleksandr Smirnov (né en 1964), joueur de hockey sur glace russe ;
 Alexandre Smirnov (né en 1984), patineur russe ; 
  ; 
 Alexeï Smirnov (1920-1979), acteur russe et soviétique ;  
  ;
 Anton Smirnov (né en 2001), joueur d'échecs australien ;
 Boris Smirnov (1908-1982), acteur russe ;
 Dmitri Smirnov (ténor) (1882-1944), ténor russe ;
 Dmitri Smirnov (1948-2020), compositeur russo-britannique ;
  (1919-2005), mathématicien soviétique ;
 Ilya Kornilovich Smirnov (1887-1964), général soviétique ;
 Igor Smirnov (né en 1941), ancien président de la république sécessionniste de Transnistrie ;
 Ivan Nikititch Smirnov (1881-1936), révolutionnaire russe ;
 Ivan Vassilievitch Smirnov (1895-1956), aviateur russe ;
 Nikolaï Smirnov (1942-2000), acteur russo-bulgare ;
 Nikolaï Vassilievitch Smirnov (1900-1966), mathématicien russe ;
 Pavel Aleksandrovitch Smirnov (1896-1980), botaniste soviétique ;
 Pavel Aleksandrovitch Smirnov (né en 1982), joueur d'échecs russe ;
 Piotr Arsenievitch Smirnov (1831-1898), homme d'affaires russe, fondateur de la marque de vodka Smirnoff ;
 Piotr Alexandrovitch Smirnov (1897-1939), homme politique soviétique ;
 Roman Smirnov (né en 1984), athlète russe, spécialiste du sprint ;
 Sergueï Sergueïevitch Smirnov (1895-1947), géologue et minéralogiste russe. (c'est en son honneur que fut nommée la dorsale lunaire Dorsa Smirnov) ;
 Stanislav Smirnov (né en 1970), mathématicien russe, lauréat du Clay Research Award en 2001 et de la médaille Fields en 2010 ;
 Sviatoslav Smirnov (né en 1969), chanteur d'opéra (baryton) russe ;
 Vassili Smirnov (1858-1890) peintre académique russe.

Smirnova 

 Elena Smirnova (1888-1934), danseuse russe ;
 Irina Smirnova (née en 1990), joueuse de volley-ball russe ;
 Lioudmila Smirnova (née en 1949), ancienne patineuse artistique russe ;
 Lisa Smirnova (née en 1972), pianiste autrichienne d’origine russe ;
 Maria Smirnova (1920-2002), aviatrice soviétique durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Nadezhda Smirnova (1996-), footballeuse internationale russe ;
 Olga Smirnova (1991-), danseuse de ballet russe ;
 Tamara Smirnova (1935-2001), astronome russe ;
 Viktorija Smirnova (née en 1989), joueuse de volley-ball lettone.

Variante 

 Andris Smirnovs (1990-), coureur cycliste letton ;
 Māris Smirnovs (né en 1976), footballeur letton.

Astronomie 
 Dorsa Smirnov, une dorsale lunaire
 (5540) Smirnova, un astéroïde de la Ceinture principale
 74P/Smirnova-Tchernykh, une comète

Autres 
 Test de Kolmogorov-Smirnov, un test de statistiques
 Smirnov, un volcan des îles Kouriles

Voir aussi 
 

Patronyme russe